Szuvorov, orosz családnév
 Szuvorov, város Oroszországban, a Tulai terület Szuvorovi járásának székhelye